Domingo – termine delle lingue spagnola e portoghese che indica la domenica

Film
Domingo – cortometraggio del 1961 diretto da Carlos Diegues
Domingo – cortometraggio del 2006 diretto da José Filipe Costa
Domingo – cortometraggio del 2009 diretto da Pablo Cerda

Musica
Domingo – album degli artisti brasiliani Caetano Veloso e Gal Costa
Domingo – album del gruppo musicale brasiliano Titãs, che contiene una canzone omonima
Domingo – canzone del gruppo musicale svizzero Yello nel disco Stella

Onomastica
Domingo – forma spagnola del nome proprio di persona Domenico.

Persone
Plácido Domingo – cantante lirico spagnolo
Thomas Domingo – giocatore francese di rugby

Pagine correlate
Santo Domingo (disambigua)